Krasnojarskoje ()  ist ein russischer Ortsname:
 Krasnojarskoje (Kaliningrad), Siedlung und Landgemeinde im Rajon Osjorsk, Oblast Kaliningrad (Sodehnen, Kreis Darkehmen/Angerapp, Ostpreußen)
 Krasnojarskoje, untergegangener Ort im Rajon Gwardeisk, Oblast Kaliningrad (Schenken, Kreis Wehlau, Ostpreußen)